«Аромат кукурузы» (, более точный перевод — «Запах хлеба») — драма итальянского режиссёра Джанни Да Кампо о пробуждающейся гомосексуальности 12-летнего подростка и его дружбе с новым школьным учителем.

Сюжет 
Лоренцо — симпатичный молодой человек, которого назначают служить школьным учителем в удалённой итальянской деревне. Он подпадает под обаяние одного из учеников: темноволосого, мечтательного 12-летнего мальчика по имени Дуилио. В то время как отношения Лоренцо с его девушкой ухудшаются, он всё больше сближается со своим учеником и часто проводит с ним время. Когда их идиллическая дружба ставится под сомнение подозрительной мачехой Дуилио, их отношения меняются. Однако Дуилио все больше нуждается в Лоренцо. Чтобы выйти из этой тупиковой ситуации Лоренцо навсегда покидает деревню.

В ролях 
 Лоренцо Лена — Лоренцо
 Марко Местринер — Дуилио
 Альба Моттура — любовница Лоренцо
 Марина Влади — мачеха Дуилио

Ссылки 
 «Il sapore del grano» на сайте Internet Movie Database
 Recensione su culturagay.it di

Примечания 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Незавершённые статьи о фильмах на ЛГБТ-тематику